Гог:
 Ван Гог, Вил (1862—1941) — младшая сестра художника-постимпрессиониста Винсента ван Гога и торговца живописью Теодоруса ван Гога.
 
 Гог — имя нескольких персонажей в комиксах издательства DC Comics.
 Гог — суперзлодей в комиксах издательства Marvel Comics.

См. также 
 Ван Гог (значения)
 Гог и Магог